Julie Garnier, née le  à Champigny-sur-Marne, est une femme politique française et conseillère régionale d'Île-de-France depuis .

Biographie 

Julie Garnier naît le . Durant son parcours étudiant, elle est élue du syndicat de l'UNEF et ensuite directrice du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

Elle entre à l'université d'Évry-Val-d'Essonne pour y suivre des études d'histoire qui la conduiront à obtenir son master d'histoire économique et sociale.

Pendant ses années d'étude, elle intègre le syndicat étudiant UNEF, dont elle deviendra responsable locale et avec lequel elle mènera notamment des batailles pour augmenter le budget de son université et obtenir 1 million d'euros supplémentaires.

En 2012, elle soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon. En 2017, elle fonde un groupe d'appui, nommé « Insoumis du 77 » pour soutenir à nouveau le même candidat.

En 2017, Julie Garnier est la candidate soutenue pour la France insoumise lors des élections législatives de 2017 dans la  circonscription de Seine-et-Marne. Elle réalise 10,62% des suffrages exprimés au  tour, ce qui la place en .

Lors des élections européennes de 2019, elle est candidate et placée à la  position sur la liste de la France insoumise, en coalition avec la Gauche républicaine et socialiste. Néanmoins, le mouvement réalise 6,31% des suffrages exprimés et elle n'est pas élue.

Lors des élections départementales de 2021 en Seine-et-Marne, elle est candidate sur le canton de Nangis, en binôme avec un candidat PCF. Le binôme de la gauche unie récolte 22,76% des suffrages exprimés et ne parvient pas à atteindre le second tour.

Lors des élections régionales de 2021 en Île-de-France, Julie Garnier est tête de liste de la Seine-et-Marne sur la liste de la France insoumise, dont la tête de liste est Clémentine Autain, la liste récolte 10,25% des suffrages exprimés au  tour.

Au  tour, les trois listes de gauche de LFI, EELV et le PS décident de s'unir pour s'opposer à la présidente sortante, Valérie Pécresse (LR). Julie Garnier est déplacée comme candidate sur la liste en Yvelines, en  position, elle est élue conseillère régionale.

Lors de son mandat de conseillère régionale et pendant ses plusieurs campagnes, Julie Garnier milite en faveur du maintien des services publics et la question de l'accès aux transports. Elle soutient notamment à de nombreuses reprises la grève au sein de Transdev, fin 2021.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, soutenant Jean-Luc Mélenchon, elle est membre de l'équipe nationale de la campagne de la France insoumise, réalisant des meetings en Seine-et-Marne.

Synthèse des résultats électoraux

Élections législatives

Élections départementales

Élections régionales

Notes et références

Notes

Références 

Femme politique française
Personnalité de La France insoumise
Personnalité de l'Union nationale des étudiants de France
Conseiller régional d'Île-de-France
Naissance en août 1983
Naissance à Champigny-sur-Marne
Syndicaliste français du XXe siècle